Szűcs Lajos (1928–1997) motorversenyző
 Szűcs Lajos (1943–2020) olimpiai arany- (1968) és ezüstérmes (1972) labdarúgó
 Szűcs Lajos (1946–1999) olimpiai ezüstérmes (1972) súlyemelő
 Szűcs Lajos (1964) politikus (Fidesz), a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
 Szűcs Lajos (1973) labdarúgó, olimpikon (1996)
 Szűcs Lajos, botanikai szakíró